bazylia – rodzaj roślin z rodziny jasnotowatych
 Bazylia – kolonia w woj. łódzkim
 Bazylia  – osiedle w Zgierzu
 Bazylia (Bazyla) – imię żeńskie